De letter C (c) is de derde letter in het moderne Nederlandse alfabet. De letter kan verwijzen naar:

In de biologie
 C, het aminozuur cysteïne.
 C, de vitamine ascorbinezuur in de voedingsleer.

In de scheikunde en materiaalkunde
 C, het chemisch element koolstof (<Latijn: carbonium): actieve kool, diamant of grafiet.

In de economie
 C-status, als beoordeling (obligatierating) van banken en financiële instellingen.
 c (monetair), de afkorting van cent.

In de informatica
 programmeertalen:
 C
 C++
 C#
 C, de eenkarakteraanduiding voor het getal 12 in het hexadecimale talstelsel.

In de muziek
 C, een toon in de muziek.
 C, als C-Majeurakkoord in de harmonieleer.
 c, als c mineur, een akkoord en toonsoort in de muziek.
 C, symbool voor vierkwartsmaat.
 C, code voor het cijfer 2 in de kleurcodering in de Nederlandse bibliotheek.

In de natuurkunde
 C, symbool voor coulomb, de SI-eenheid van elektrische lading.
 c, symbool voor het voorvoegsel centi (1/100) in de natuurwetenschappen.
 C, aanduiding voor de warmtecapaciteit van een voorwerp.
 c, aanduiding voor de soortelijke warmte van een stof.
 C, voor Celsius, een eenheid voor het meten van temperatuur.
 c, aanduiding voor de lichtsnelheid.

In de wiskunde
 C of , symbool voor de verzameling van complexe getallen.
 C, het getal 100 in Romeinse cijfers (<Latijn centum).

Overig
 C, het jaartal 100 in Romeinse cijfers.
 C, de landcode op motorvoertuigen uit Cuba.
 C-status, als status van een Nederlandse omroep.
 Hr.Ms. C (1930), een Nederlandse mijnenveger van de A-klasse met het naamsein C.
 Hr.Ms. Abraham Crijnssen (1937), een Nederlandse mijnenveger van de Jan van Amstelklasse met het naamsein C.
 ©, het copyrightteken.
 ç, c-cedille.
 C, een cupmaat van een beha.
 C, kwaliteitsaanduiding voor derde keus (C-kwaliteit, C-locatie).
 C, in de Bijbelwetenschap een aanduiding voor de Codex Ephraemi Rescriptus.
 C., cultuurgebouw in Hoofddorp, Haarlemmermeer.